Acomb, un village du Northumberland, en Angleterre ;
 Acomb, une banlieue d'York, en Angleterre.